Sepp est un prénom masculin allemand supérieur diminutif de Joseph et pouvant désigner:

Prénom
Sepp Allgeier (1895-1968), directeur de photographie et réalisateur allemand
Sepp Blatter (né en 1936), dirigeant sportif suisse, président de la FIFA
Sepp Bradl (1918-1982), sauteur à ski autrichien
 (1962-2010), homme politique allemand
Sepp De Roover (né en 1984), joueur belge de football
Sepp Dietrich (1892-1966), criminel de guerre nazi
Sepp Dostthaler (né en 1965), pilote de bobsleigh allemand
Sepp Ferstl (né en 1954), skieur alpin allemand
Sepp Greger (1915-2010), pilote automobile allemand
 (né en 1943), skieur alpin allemand
Sepp Herberger (1897-1977), joueur allemand de football
 (1909-1978), cirminel de guerre nazi
 (né en 1967), scientifique allemand en informatique
Sepp Holzer (né en 1942), agriculteur et consultant autrichien
Sepp Jöchler (1923-1994), alpiniste autrichien
 (1913-1964), résistant allemand
Sepp Kuss] (né en 1994), coureur cycliste américain
 (né en 1947), homme politique italien
 (né en 1937), sauteur à ski autrichien
Sepp Maier (né en 1944), joueur allemand de football
Sepp Mühlbauer (1904-1995), sauteur à ski suisse
Sepp Piontek (né en 1940), joueur et entraineur allemand de football
Sepp Plieseis (1913-1966), résistant autrichien
Sepp Puschnig (né en 1946), joueur autrichien de hockey sur glace
Sepp Reif (né en 1937), joueur allemand de hockey sur glace
Sepp Rist (1900-1980), acteur allemand
Sepp Rothauer (1916-1975), chef décorateur autrichien
Sepp Schneider (né en 1991), spécialiste autrichien en combiné nordique
Sepp Schönmetzler (né en 1944), patineur artistique allemand
Sepp Schwarz (né en 1941), athlète allemand en saut en longueur
 (1875-1952), administrateur et homme politique autrichien
 (1902-1968), escrimeur allemand
Sepp van den Berg (né en 2001), joueur néerlandais de football
Sepp Vees (1908-1989), peintre expressionniste allemand
Sepp Viellechner (né en 1935), chanteur allemand
Sepp Walcher (1954-1984), skieur alpin autrichien
Sepp Weiler (1921-1997), sauteur à ski allemand
Sepp Weiss (né en 1952), joueur et entraineur ouest-allemand de football
Sepp Wildgruber (né en 1959), skieur alpin allemand
Sepp Wurmheller (1917-1944), pilote allemand pendant la Seconde Guerre mondiale
Sepp Zeilbauer (né en 1952), athlète autrichien en décathlon

Voir aussi
Stade Sepp-Herberger, stade d'athlétisme de Weinheim, Allemagne

Homonymie de patronyme
Prénom allemand